Världsmästerskapen i simning kan vara:

Världsmästerskapen i simsport, premiär 1973
Världsmästerskapen i kortbanesimning, premiär 1993